Изе — город в Иране, в провинции Хузестан.
 Изе — река в Германии.